Deux bâtiments de la United States Navy ont été nommés USS Cavalla d'après le nom d'un poisson de la famille des trachinotus :
 l', un sous-marin de classe Gato mise en service en 1944 et reconverti musée en 1971 ;
 l', un sous-marin de classe Sturgeon en service entre 1973 et 1998.

Cavalla